Fort Defiance peut désigner:

Un lieu
Aux États-Unis
Fort Defiance, une localité d'Arizona;
Fort Morris en Géorgie, connu sous le nom de Fort Defiance lors de la Guerre de 1812;
Fort Defiance en Illinois, commandé par le général Ulysses S. Grant lors de la Guerre de Sécession;
Fort Defiance State Park près de Estherville dans l'Iowa;
Fort Defiance dans le Massachusetts, un fort du ;
Fort Defiance une plantation de Caroline du Nord ayant appartenu à William Lenoir;
Fort Defiance en Ohio;
Fort Defiance dans le Vermont;
Fort Defiance, une localité de Virginie;
Fort Defiance, un fort du Wisconsin;

Au Canada
Fort Defiance, un fort en Colombie-Britannique.

Un film
Fort Defiance, réalisé par John Rawlins en 1951.